John Leonard (songwriter), 19e-eeuws Engels dichter en songwriter
 John Leonard (dichter) (1965), Australisch dichter
 John Leonard (bisschop) (1829-1908), Iers bisschop
 John Leonard (ijshockeyer), (1998), Amerikaans ijshockeryer
 Jack Leonard (diplomaat), voluit John P. Leonard (1940-2013), Amerikaans diplomaat, ambassadeur in Suriname

Zie ook 
 Jack Leonard (doorverwijspagina)